Federico I. Gonzaga (25. června 1441, Mantova – 14. července 1484, Mantova) byl v letech 1478 až 1484 markýzem z Mantovy a kondotiérem.

Život 
Federico se narodil 25. června 1441 v Mantově jako syn Ludovica III. Gonzagy a Barbory Braniborské. Byl dobrým přítelem dvorního malíře Andrey Mantegny a vzdělání obdržel od Mantegnovy matky a humanisty Vittorina da Feltre, především pak od Iacopa da San Cassiano (1446 až 1449) a Ognibena da Lonigo (od 1449).

Federico od roku 1470 bojoval se Sforzy z Milána a v červnu 1478 se stal po smrti otce markýzem. Byl však nucen se o většinu mantovského majetku rozdělit se svými bratry.

Federico pokračoval v boji jako kondotiér, během jeho časté nepřítomnosti byla Mantova spravována Eusebiem Malatestou, zatímco místní armáda byla pod vedením jeho švagra Francesca Secca d'Aragona. Federico se účastnil mnoha akcí na obranu milánského vévodství, zejména proti agresivní Benátské republice. Během těchto válek Francesco Secco okupoval Asolu a další benátská území. Později, po uzavření míru, požádal Lodovico Sforza o navrácení Asoly Milánu, s čímž Federico musel souhlasit.

Federico zemřel 14. července 1484 ve věku 43 let v Mantově a byl pohřben v kostele Sant'Andrea. Jeho nástupcem se stal jeho nejstarší syn František.

Rodina 
V roce 1463 se dvaadvacetiletý Federico oženil s o rok mladší Markétou Bavorskou, nejstarší dcerou Albrechta III. Bavorského a Anny Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecké. Manželé spolu měli šest dětí:

 Klára Gonzagová (1464–1503) ⚭ 1482 Gilbert z Montpensier (1443–1496)
 František II. Gonzaga (1466–1519) ⚭ 1490 Isabella d'Este (1474–1539)
 Zikmund Gonzaga (1469–1525)
 Alžběta Gonzagová (1471–1526) ⚭ 1489 Guidobaldo da Montefeltro (1472–1508)
 Magdaléna Gonzagová (1472–1490) ⚭ 1489 Giovanni Sforza (1466–1510)
 Giovanni Gonzaga (1474–1525) ⚭ 1493 Laura Bentivoglio

Předchůdce

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. června
Narození v roce 1441
Narození v Mantově
Úmrtí 14. července
Úmrtí v roce 1484
Úmrtí v Mantově
Gonzagové
Kondotiéři